Rozgrywki radzieckiej grupy A w sezonie 1938 były czwartymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . Format rozgrywek wielokrotnie był zmieniany. Dopiero w kwietniu 1938 Ogólnokrajowa Rada Centralna Związków Zawodowych postanowiła powiększyć grupę A do 26 zespołów, przy czym zostały naruszone zasady awansu (zespoły z trzecich i czwartych miejsc klasy IV zostały przeniesione do klasy I). Grano systemem jednokołowym. W sezonie tym 12 drużyn spadały niżej. Mistrzowski tytuł po raz drugi wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Makar Honczarenko z Dynama Kijów, który zdobył 20 goli.

Tabela końcowa 

Zasady przyznawania punktów:
Punkty przyznawano według poniższego zestawienia:
 zwycięstwo: 2 punkty,
 remis: 1 punkt,
 porażka: 0 punktów.

Rezultaty meczów

Najlepsi strzelcy 
 20 goli
 Makar Honczarenko (Dynamo Kijów)

 19 goli
 Grigorij Fiedotow (CSKA Moskwa)
 Aleksandr Ponomariow (Traktor Stalingrad)

 18 goli
 Siergiej Kapielkin (Metallurg Moskwa)
 Aleksiej Giennadjewicz Sokołow (Spartak Moskwa)

 15 goli
 Piotr Pietrow (Torpedo Moskwa)
 Aleksandr Siniakow (Torpedo Moskwa)

 14 goli
 Arkadij Ałow (Dynamo Leningrad)
 Petro Łajko (Dynamo Kijów)
 Boris Paiczadze (Dinamo Tbilisi)
 Siergiej Procenko (Traktor Stalingrad)

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim
1938 w piłce nożnej